Śri – prefiks grzecznościowy
 Lakszmi – bogini